Francia
Le Bouchage – comune della Charente
Le Bouchage – comune dell'Isère